Afkorting voor
 Radio Noordzee Internationaal, een voormalige Nederlandse radiozender
 Registratie Niet Ingezetenen, een basisregistratie